Јако Елтинг и Паул Хархојс су бранили титулу, али нису учествовали те године заједно. Елтинг је у пару са Шенгом Схалкеном изгубио у четвртфиналу, док Хархојс није учествовао те године.

Махеш Бупати и Леандер Паес су у финалу победили Оливијеа Делетреа и Фабриса Сантороа 6:4, 3:6, 6:4.

Носиоци

Жреб

Финалa

Спољашње везе 
 "Жреб парова - Доха 1998."

Отворено првенство Катара у тенису 1998.
Отворено првенство Катара у тенису — мушки парови